Dance with Me, de Japanse titel van het album Orleans II van de Amerikaanse rockband Orleans
 Dance with Me (Orleans), een single van Orleans uit 1974, afkomstig van hun album Let There Be Music
 Dance with Me (112), een nummer uit 2001 van de Amerikaanse R&B-groep 112
 Dance with Me (The Lords of the New Church), een nummer van The Lords of the New Church uit 1983
 Dance with Me (Justice Crew), een nummer uit 2011 van Justice Crew, featuring Flo Rida
 Dance with Me (The Blendells), een nummer van The Blendells uit 1965
 Dance with Me (film), een film uit 1998 geregisseerd door Randa Haines, met Vanessa L. Williams en Chayanne